Мінський повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Великому князівстві Литовському,  Польщі та Російській імперії:

 Мінський повіт — у складі Мінського воєводства Великого князівства Литовського.
 Мінський повіт — повіт у Мінському намісництву, Мінській губернії Російській імперії (1793 — 1917), БРСР (1917 — 1924);
 Мінський повіт — у Мазовецькому воєводстві Польщі (з 1 січня 1999)